Miejscowości w USA:
 Chapin – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Morgan
 Chapin – jednostka osadnicza w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Chapin – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lexington
Gminy w USA:
 Chapin (ang. Chapin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw